Donat (imię)
 Eliusz Donat – gramatyk rzymski
 Zdzisława Donat – śpiewaczka polska
 Donat – biskup Kartaginy

Zobacz też:

 święty Donat